Obrankovec (kajkavski Brajkovec) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Đurđ, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 132 stanovnika te 41 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji